Der Drei-Stufen-Test bezeichnet
 ein Verfahren zum Umgang mit Online-Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, siehe Drei-Stufen-Test (Rundfunkrecht)
 einen Test zur Bestimmung der Zulässigkeit urheberrechtlicher Ausnahmebestimmungen, siehe Drei-Stufen-Test (Urheberrecht)